Shafiq ist der Familienname folgender Personen:

 Doria Shafiq (1908–1975), ägyptische Journalistin und Frauenrechtlerin
 Mohammad Musa Shafiq (1932–1979), afghanischer Politiker